Czernica ist der Name folgender polnischer Orte:
 Czernica, ein Dorf und Sitz einer Landgemeinde im Powiat Wrocławski in der Woiwodschaft Niederschlesien, bis 1937 Tschirne, 1937–1945 Großbrück
 Czernica (Dobromierz), ein Dorf in der Gemeinde Dobromierz, Powiat Świdnicki
 Czernica (Brusy), ein Dorf in der Gemeinde Brusy, Powiat Chojnice
 Czernica (Jeżów Sudecki), ein Dorf in der Gemeinde Jeżów Sudecki, Powiat Jeleniogórski, etwa 10 km nördlich von Jelenia Góra im Hirschberger Tal, bis 1945 Langenau
 Czernica (Gaszowice), ein Dorf in der Gemeinde Gaszowice, Powiat Rybnicki
 Czernica (Staszów), ein Dorf in der Gemeinde Staszów, Powiat Staszowski
 ein Berg in Stronie Śląskie, Powiat Kłodzki

Siehe auch:
 Černíč
 Černice
 Tschernyzja
 Tschernitz (Begriffsklärung)